L'équipe cycliste Casillo-Petroli Firenze-Hopplà est une équipe cycliste italienne, ayant le statut d'équipe continentale en 2020.

Histoire de l'équipe

Principales victoires

Classements UCI

Casillo-Petroli Firenze-Hopplà en 2020

Notes et références

Notes

Références 

Équipe cycliste en Italie
Équipe cycliste continentale